Лапу́тин (Лапу́тина) — фамилия.

Известные носители 
 Лапутин, Василий Иванович (1920—1974) — генерал-майор юстиции, председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР.
 Лапутин, Евгений Борисович (1958—2005) — российский пластический хирург и писатель.
 Лапутин, Иван Иванович — советский генерал-майор авиации.
 Лапутин, Николай Михайлович  (1930—2011) — советский и российский писатель, почётный гражданин Дзержинска Нижегородской области. 
 Лапутин, Николай Петрович (1913—1986) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы.
 Лапутин, Сергей Яковлевич (1911—1985) — Герой Советского Союза.

 Лапутина, Юлия Анатольевна (род. 1967) — военный и государственный деятель Украины, генерал-майор Службы безопасности Украины.